Die Abkürzung AVAG steht für:
 Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz (Gesetz zur Ausführung zwischenstaatlicher Verträge und zur Durchführung von Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Anerkennung und Vollstreckung in Zivil- und Handelssachen)
 AVAG Holding, eine Automobilhandelsgruppe

Siehe auch:
 AFAG
 Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (AVAVG)

Abkürzung